Беломестных — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Беломестных, Владимир Корнилович (1913—2009) — лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Беломестных, Юлия Владимировна (род. 1996) — российская бобслеистка (разгоняющая).

См. также 
 Беломестное